Sindrome di Asperger – disturbo pervasivo dello sviluppo
 Hans Asperger (1906-1980) – medico austriaco